Tristan Scherwey, né le 7 mai 1991 à Fribourg, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace. Il joue au CP Berne en LNA depuis 2009. .

Biographie 

Tristan Scherwey se forme à Fribourg. Après s'y être rendu indésirable par son comportement, il rejoint le CP Berne.

Lors de la finale des play-off 2012-2013, Tristan Scherwey a fait parler de lui pour sa charge contre le joueur fribourgeois Benjamin Plüss qui lui a valu quatre matches de suspension. Le joueur s'est aussi illustré en dehors de la glace par son comportement peu respectueux envers l'équipe fribourgeoise.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club

|2006-2007|| HC Fribourg-Gottéron U20 || Jr. Élites A || 7 || 0 || 0 || 0 || 6 || - || - || - || - || - 
|-
|2007-2008|| CP Berne U20 || Jr. Élites A || 25 || 6 || 10 || 16 || 48 || 5 || 0 || 1 || 1 || 2 
|-
| 2008-2009|| Young Sprinters HC|| LNB|| 11|| 1|| 0|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2008-2009 || CP Berne U20 || Jr. Élites A || 33 || 10 || 19 || 29 || 75 || 11 || 5 || 4 || 9 || 24 
|-
|2009-2010|| CP Berne || LNA|| 36|| 3|| 3|| 6|| 39|| 14|| 2|| 1|| 3|| 4
|-
|2009-2010|| CP Berne U20 || Jr. Élites A || 5 || 4 || 9 || 13 || 8 || 3 || 4 || 2 || 6 || 18 
|-
| 2010-2011|| CP Berne|| LNA|| 43|| 4|| 3|| 7|| 18||9 || 0|| 0|| 0||0 
|-
|2010-2011 || CP Berne U20 || Jr. Élites A || 2 || 0 || 3 || 3 || 4 || 7 || 1 || 2 || 3 || 36 
|-
|2011-2012|| CP Berne|| LNA|| 48|| 2|| 7|| 9|| 18||16 || 1|| 2|| 3||6 
|-
|2012-2013|| CP Berne|| LNA|| 50|| 6|| 10|| 16|| 32||16 || 0|| 3|| 3|| 12 
|-
|2013-2014 || CP Berne || LNA || 49 || 15 || 10 || 25 || 36 || 6 || 0 || 1 || 1 || 12
|-
|2014-2015 || CP Berne || LNA || 45 || 7 || 15 || 22 || 68 || 11 || 0 || 2 || 2 || 4
|-
|2015-2016 || CP Berne || LNA || 33 || 5 || 6 || 11 || 30 || 14 || 5 || 1 || 6 || 6
|-
|2016-2017 || CP Berne || LNA || 46 || 5 || 15 || 20 || 37 || 10 || 3 || 3 || 6 || 37
|-
|2017-2018||CP Berne ||LNA||49 || 13 || 10 || 23 || 8 || 11 || 2 || 3 || 5 || 8 
|-
|2018-2019||CP Berne||LNA||44 || 9 || 19 || 28 || 45 || 18 || 6 || 3 || 9 || 8 	 
|-
|2019-2020||CP Berne||LNA||44 || 15 || 8 || 23 || 26||-||-||-||-||-
|-
|2020-2021||CP Berne||LNA||46 || 13 || 13 || 26 || 38 || 9 || 1 || 2 || 3 || 8
|-
| 2021-2022|| CP Berne||LNA ||  ||

Internationales 

|2009|| Suisse U18 ||Championnat du monde -18 ans||6||3||2||5||14||
|-
|2010|| Suisse U20||Championnat du monde -20 ans||7||1||2||3||8||
|-
|2011|| Suisse U20 ||Championnat du monde -20 ans||5||0||0||0||28||
|-
|2018 || Suisse || Jeux olympiques || 4 || 0 || 0 || 0 || 4 ||  place
|-
|2018 || Suisse || Championnat du monde || 10 || 2 || 2 || 4 || 2 ||   Médaille d'argent
|-
|2019 || Suisse || Championnat du monde || 8 || 2 || 2 || 4 || 2 ||  place
|-
|2021 || Suisse || Championnat du monde || 8 || 1 || 6 || 7 || 0 ||  place

Notes et références

Voir aussi 

Naissance en mai 1991
Naissance à Fribourg (Suisse)
Sportif fribourgeois
Joueur international suisse de hockey sur glace
Joueur du CP Berne
Joueur du Young Sprinters Hockey-Club
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018